Wilhelm Alexander Paul Friedrich Ludwig von Oranien-Nassau (Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk) (* 19. Februar 1817 in Brüssel; † 23. November 1890 in Het Loo) war von 1849 bis zu seinem Tod König der Niederlande und Großherzog von Luxemburg sowie von 1849 bis 1866 Herzog von Limburg. Vom 7. Oktober 1840 bis zum 17. März 1849 trug er als Kronprinz den Titel Prinz von Oranien.

Leben 

Wilhelm wurde geboren als Sohn des Prinzen Wilhelm Friedrich Georg Ludwig von Oranien-Nassau, des späteren Königs Wilhelm II., und seiner Gemahlin Anna Pawlowna, einer Tochter des russischen Zaren Paul I. Er erhielt eine militärische Ausbildung und heiratete am 18. Juni 1839 seine Cousine Sophie von Württemberg, eine Tochter von König Wilhelm I. von Württemberg und Katharina Pawlowna (einer Schwester von Anna). Sie führten eine sehr unglückliche Ehe, und Sophie verbrachte viel Zeit bei ihrer Familie in Stuttgart. Sophies Familie versuchte 1851 sogar, eine Ehescheidung zu erwirken. Zwar konnte keine Scheidung erreicht werden, aber nach diesem Versuch lebten die Ehegatten getrennt. Die Königin zog sich auf das Haager Schloss Huis ten Bosch zurück.

Die liberale Verfassungsreform von 1848, die die Macht des Königs massiv einschränkte, erzürnte den Kronprinzen so, dass er zugunsten seines Sohnes auf die Thronfolge verzichten wollte. Wilhelm II. verbot dies jedoch, und als er 1849 starb, folgte ihm der Kronprinz als Wilhelm III. in die Königs- und Großherzogswürde nach. Er war ein reaktionär-konservativer Fürst, fühlte sich 1849 jedoch gezwungen, den Liberalen Johan Rudolf Thorbecke zum Innenminister zu berufen. Während seiner ersten Jahre als König versuchte er noch, seine Macht zurückzugewinnen. Später verlor er aber sein Interesse für die Politik und mischte sich kaum noch in staatliche Belange ein. Der geringste Eingriff in seine Rechte konnte ihn jedoch sehr aufregen. Eine neue liberale Verfassungsreform wusste er bis 1887 zu verschieben.

König Wilhelm führte ein moralisch angreifbares Leben und wurde auch König Gorilla genannt. Er zeugte viele außereheliche Kinder, und ihm wurde 1875 in der Schweiz sogar wegen Exhibitionismus eine Geldstrafe auferlegt. Nach dem Tod von Sophie (1877) heiratete er am 7. Januar 1879 mit fast 62 Jahren die erst 20-jährige Prinzessin Emma zu Waldeck und Pyrmont, Tochter des Fürsten Georg Viktor von Waldeck und Pyrmont. Die Prinzessin bekam 1880 eine Tochter: Wilhelmina.

Wilhelm starb am 23. November 1890. Auf den niederländischen Thron folgte ihm Wilhelmina unter Regentschaft ihrer Mutter. Wegen des in Luxemburg geltenden Nassauischen Hausvertrags ging die Großherzogswürde jedoch auf eine andere Linie des Hauses Nassau über: Dort folgte ihm der ehemalige nassauische Herzog Adolf I. als Großherzog.

Nachkommen 
Aus der Ehe mit Sophie stammten drei Söhne, die alle schon vor ihrem Vater starben:
 Wilhelm Nikolaus Alexander Friedrich Karl Heinrich (1840–1879)
 Wilhelm Friedrich Moritz Alexander Heinrich Karl (1843–1850)
 Wilhelm Alexander Karl Heinrich Friedrich (1851–1884)

Aus der Ehe mit Emma  ging eine Tochter hervor:
 Wilhelmina (1880–1962)

Wilhelm III. hatte daneben noch andere Kinder:
 Hendricus Bonnekamp (1836–1883)
 Matje Wetteraouw (1839–1926)
 Johannes Doncker (1843–?)
 Matthijs van Gaalen (1852–1890)
 Johannes Rampen (1852–1919)
 Dirk van der Ende (1853–1929)
 Steven Gerrit van der Kreeft (1855–1924)
 Paulus Hoynck van Papendrecht (1857–1920)
 Arnold Hoynck van Papendrecht (1860–?)
 Wilhelmina Dulfen (1863–?)
 Ernestine (1874–?)

Vorfahren

Galerie

Literatur 
 Jan G. Kikkert: De drie Oranje Koningen. Willem I, Willem II, Willem III. 2. Druck. Aspekt, Soesterberg 2010, ISBN 978-90-5911-910-9.
 Dik van der Meulen: Koning Willem III. 1817-1890. Boom, Amsterdam 2013, ISBN 978-90-8953-304-3.

Weblinks 

 Jana Fischer: 19.02.1817 - Geburtstag von König Wilhelm III. WDR ZeitZeichen vom 19. Februar 2017

Einzelnachweise 

 
Wilhelm II. (Niederlande)
Anna Pawlowna
König (Niederlande)
Großherzog (Luxemburg)
Prinz von Oranien
Familienmitglied des Hauses Oranien-Nassau
Ritter des Hosenbandordens
Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies (Spanien)
Träger des Ordens vom Niederländischen Löwen (Großkreuz)
Träger des Militär-Wilhelms-Ordens
Ritter des Schwarzen Adlerordens
Ritter des Annunziaten-Ordens
Träger des Ordens der hl. Mauritius und Lazarus (Großkreuz)
Träger des Ordens der Krone von Italien (Großkreuz)
Träger des k.u. Sankt Stephans-Ordens (Großkreuz)
Träger des Großherzoglich Hessischen Ludwigsordens
Träger des Ordens der Eichenkrone (Großkreuz)
Träger des Elefanten-Ordens
Niederländer
Geboren 1817
Gestorben 1890
Mann